Letón puede referirse a:

El idioma letón.
Natural, perteneciente o relativo a Letonia.
En gastronomía, a los testículos de los peces machos en contraposición al término huevas, que se emplea para los ovarios de las hembras.